Дальнере́ченск — город в Приморском крае России, административный центр Дальнереченского района и Дальнереченского городского округа. Основан в 1859 г. как станица Графская. Находится недалеко от границы с КНР. В 2020 году присвоено почётное звание «Город воинской доблести».

История 
Основан казаками как станица Графская (год основания — 1859) в честь графа Н. Н. Муравьёва-Амурского.

До революции в городе дислоцировался 1-й Сибирский понтонный батальон.

С 1897 года по 1972 год город назывался Има́н (по названию реки на которой находился, ныне Большая Уссурка). Статус города имеет с 1917 г. 22 мая 1962 года получил статус города краевого подчинения. Переименован в результате кампании по ликвидации китайских названий на Дальнем Востоке, ставшей следствием советско-китайского вооружённого конфликта на острове Даманском.

В этом городе базировалась 15-я Отдельная бригада сторожевых кораблей пограничных войск (15 ОБСКР).

География 
Расположен в долинах рек Уссури, Большой Уссурки и Малиновки, которые соединяются в городской черте. Находится неподалёку от отрогов Сихотэ-Алиня и Сальской сопки — потухшего вулкана. Расстояние до Владивостока 400 км.

 Климат

Население 

По итогам всероссийской переписи населения 2010 года, численность городского населения составила 27 604 человека (из них мужчин — 12 642; женщин — 14 962), сельского — 3176 человек (1494 мужчины, 1682 женщины).

Национальный состав 
Национальный состав города по данным переписи населения 1939 года: русские — 69,4 % или 9 599 чел., украинцы — 26,2 % или 3 629 чел.

Инфраструктура 
 Базируются части пограничной охраны (ФСБ), секретной радио-релейной связи.
 Средние общеобразовательные школы, лицей.
 Дошкольные учреждения.
 Художественная, музыкальная, хореографическая школы.

Экономика

Лесопереработка 
На территории Дальнереченска расположены различные лесоперерабатывающие комбинаты и предприятия.

Крупнейшим является предприятие ЗАО «ЛесЭкспорт» (с 2000 года), с численностью порядка 500 работников на данный момент. Занимается переработкой древесины, производством паркета, шпона, лесозаготовкой а также лесопосадкой. Реализуют продукцию через представительства в разных городах России, под брендом AmberWood.

Торговля 
В городе развита система супермаркетов электроники и бытовой техники, среди которых наиболее развитую сеть имеют «DNS», «Домотехника» и другие.

Нефтепровод 
Приморская ветка нефтепровода «ВСТО — II»: 943,8 километров магистрального нефтепровода, пять нефтеперекачивающих станций, две из которых оснащены резервуарными парками с общим объемом 220 куб. м.

Финансовые услуги 
В Дальнереченске располагаются представительства и офисы крупнейших финансовых и страховых организаций — Росгосстрах, Сбербанк, Азиатско-тихоокеанский банк, Дальневосточный банк, Совкомбанк и др.

Транспорт 
Через город проходит железнодорожная линия Хабаровск — Сибирцево, имеется одноимённая станция.

СМИ 
В городе выходят следующие периодические издания: «Дальнеречье», «Ударный фронт», «Народная весть».

Радиостанции:

В Дальнереченске вещают радиостанции FM и УКВ-диапазонов:
 67,22 УКВ — «Радио Маяк» (Молчит) 
 69,32 УКВ — «Радио России» / «Приморское радио» (Молчит)
 95,8 FM — «Радио России» / «Приморское радио»
 103,3 FM — «Владивосток FM»
 103,9 FM — «Авторадио-Дальнереченск»
 104,5 FM — «Приморская волна»

Радиостанции вещают из Дальнереченской РТПС, которая находится на горе Знаменской. Радиостанции Дальнереченска принимаются в Дальнереченском и Пожарском районах.

Люди, связанные с городом 
 Медведев, Пётр Иванович — российский и советский художник, участник советско-японской войны. Переехал в город в возрасте 12 лет.
 Сонька-Золотая ручка — знаменитая воровка, проживала в городе в 1898—1899 годах после каторги.

Достопримечательности 
 Мемориальные комплексы пограничникам, погибшим при защите государственной границы СССР.
 Мемориальный комплекс героям-пограничникам, павшим 2 марта 1969 года на острове Даманский.
 Этнографический комплекс «Истоки Дальнеречья», включающий часовню на берегу реки Уссури.
 Первое воинское захоронение 1859—1918 г.
 «Мемориал славы» и «Музей оборонительных сооружений 109 укрепрайона».
 Монумент «Девиз — Клятва».

Галерея

Бедствия и катастрофы 
В 2016 году (сентябрь) в Приморском крае бушевал тайфун Лайонрок, который нанёс большой ущерб городу и району, затопив обширные площади вышедшей из рек водой (в связи с продолжительными ливневыми дождями). В период экстремального поднятия воды силами МЧС активно укреплялись дамбы, отсыпались насыпи, были развёрнуты водные переправы, палаточные лагеря, организовывалась телефонная горячая линия. Многие семьи лишились крова и урожая, часть домов были разрушены полностью или признаны выездной комиссией как не подлежащие восстановлению. Пострадавшим гражданам была оказана медицинская и материальная помощь структурами города и государства. Последствия тайфуна ликвидировали до наступления зимы. В частном секторе производилась санитарная обработка колодцев и водонапорных колонок.

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт Дальнереченского городского округа
 Страничка о Дальнереченске на сайте Дальневосточного геологического института

Города Приморского края
Переименованные населённые пункты России
Районные центры Приморского края
Населённые пункты Дальнереченского городского округа